Osoby o tym nazwisku:
 Ihor Simonow – ukraiński piłkarz i trener
 Konstantin Simonow – rosyjski pisarz, poeta i dramaturg, korespondent frontowy
 Nikołaj Simonow – rosyjski aktor teatralny i filmowy
 Piotr Simonow – radziecki dyplomata
 Ruben Simonow – radziecki aktor filmowy i teatralny oraz reżyser
 Siergiej Simonow – radziecki konstruktor broni strzeleckiej